Die Abkürzungen M47, M 47 bzw. M-47 bezeichnen unter anderem

 Messier 47, einen offenen Sternhaufen
 M47 (Kampfpanzer), einen US-amerikanischen mittleren Kampfpanzer
 M47 Dragon, eine US-amerikanische Panzerabwehrlenkwaffe
 M-47 (Michigan), eine Fernstraße in Michigan
 ein metrisches Gewinde, siehe Metrisches ISO-Gewinde
 eine Motorenbaureihe des deutschen Kraftfahrzeugherstellers BMW, siehe BMW M47
 MÁV-Baureihe M47

M47